Lipsko ist der Name von Orten in Polen:

 Lipsko, eine Stadt und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Masowien 
 Lipsko (Narol), ein Dorf der Gmina Narol in der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Lipsko (Zamość), ein Dorf der Gmina Zamość in der Woiwodschaft Lublin
Weiters wird der Name der deutschen Stadt Leipzig in einigen slawischen Sprachen, insbesondere Tschechisch und Slowakisch, als "Lipsko" übersetzt.